Anzur Ismailov, né le  à Samarqand en Ouzbékistan, est un footballeur international ouzbek.

Il évolue actuellement au poste de défenseur avec le club du Pakhtakor Tachkent.

Biographie

Club

Sélection 
Anzur Ismailov est convoqué pour la première fois par le sélectionneur national Rauf Inileev pour un match amical face à l'Irak le  (2-0).  Il entre en jeu à la place d'Aleksey Nikolaev à la  de jeu.

Il compte 50 sélections et 1 but avec l'équipe d'Ouzbékistan depuis 2007.

Palmarès

En club 
 Pakhtakor Tachkent :
 Champion d'Ouzbékistan en 2004, 2005, 2006 et 2007
 Vainqueur de la Coupe d'Ouzbékistan en 2004, 2005, 2006, 2007 et 2009

 FC Bunyodkor :
 Champion d'Ouzbékistan en 2010

En sélection nationale 
  Quatrième de la Coupe d'Asie en 2011

Statistiques

Statistiques en club

Notes et références

Liens externes 
 

Footballeur international ouzbek
Joueur du Pakhtakor Tachkent
Joueur du FK Bunyodkor
Joueur du Changchun Yatai
Joueur du Lokomotiv Tachkent
Naissance à Samarcande
Naissance en RSS d'Ouzbékistan
Naissance en avril 1985